Гайспольсайм ( []) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Страсбур, кантон Ленгольсайм. До марта 2015 года коммуна являлась административным центром одноимённого упразднённого кантона (округ Страсбур-Кампань).

Географическое положение 
Коммуна расположена на расстоянии около 390 км на восток от Парижа и в 11 км юго-западнее Страсбура.

Площадь коммуны — 21,95 км², население — 7073 человека (2006) с тенденцией к росту: 7133 человека (2013), плотность населения — 325,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 7116 человек, в 2012 году — 7124 человека, а в 2013-м — 7133 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 4647 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 3430 были экономически активными, 1217 — неактивными (показатель активности 73,8 %, в 1999 году — 72,5 %). Из 3430 активных трудоспособных жителей работали 3230 человек (1709 мужчин и 1521 женщина), 200 числились безработными (103 мужчины и 97 женщин). Среди 1217 трудоспособных неактивных граждан 459 были учениками либо студентами, 422 — пенсионерами, а ещё 336 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки